Шитхала́ () — село в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Шитхала», как единственный населённый пункт в его составе.

География 

Селение расположено в западной части Урванского района, на правом берегу реки Урвань. Находится в 4 км к западу от районного центра Нарткала и в 17 км от к северо-востоку от города Нальчик.

Площадь территории сельского поселения составляет — 10,81 км2. Из них на сельскохозяйственные угодья приходятся — 8,19 км2 (75,8 %). 

Граничит с землями населённых пунктов: Морзох и Нарткала на востоке, Урвань на юге, Нартан на юго-западе и Герменчик на северо-западе. К западу от села расположены различные дачные поселения. 

Населённый пункт расположен на наклонной Кабардинской равнине, в предгорной зоне республики. Средние высоты на территории села составляют около 305 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой в основном предгорные волнистые равнины, с общим уклоном с юго-запада на северо-восток. К северо-западу от села вдоль реки Урвань тянутся бугристые и курганные возвышенности.

Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Урвань и его родниковыми притоками. К югу от села протекает ручей Мажаджоко, впадающий в Докшукинский карьер. Также имеются искусственные водоёмы, используемые для различных нужд. Уровень обеспечения местности водой очень высокая, глубина залегания грунтовых вод составляет всего около 1,5-2 метров.

Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. В целом климатические условия благоприятны для возделывания всех зональных сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,0°С, и колеблется от средних +22,5°С в июле, до средних -2,0°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм, большая часть из которого выпадает в период с мая по июль. В начале весны при резких перепадах температур, с гор дуют сильные ветры.

История 

Селение было основано в 1927 году переселенцами из села Кошероково (ныне Кенже), имевшими наделы земли у впадения реки Нальчик в Урвань, в урочище Шитхала. 

Новое поселение получило своё название Шитхала () от того, что раньше во время переправы через реку Урвань, лошадей во время весеннего паводка уносило сильным течением, а затем увязывали в родниковых источниках. Это название первоначально закрепилось за местностью, а затем перешло и в название новообразованного села.

Первоначально относился к Герменчикскому сельсовету. С 1951 по 1958 года село подчинялось Докшукинскому городскому Совету.

В 1958 году был преобразован в самостоятельный сельский Совет, с подчинением ему села Морзох.

В конце 1970-х годов в селе начали расселять возвращающихся с депортации из Средней Азии турок, которые не получив возможности вернуться на свою историческую родину — Месхетия в Грузии, осели в некоторых регионах Северного Кавказа.

В 1982 году село Морзох был обратно выделен из состава Шитхалинского сельсовета, в самостоятельный сельсовет.

В 1991 году Шитхалинский сельсовет был реорганизован и преобразован в Шитхалинскую сельскую администрацию. В 2005 году Шитхалинская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Поло-возрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 571 чел. (48,3 %). Женщины — 610 чел. (51,7 %).

Средний возраст населения — 32,0 лет. Медианный возраст населения — 28,3 лет.

Средний возраст мужчин — 31,3 лет. Медианный возраст мужчин — 27,7 лет.

Средний возраст женщин — 32,6 лет. Медианный возраст женщин — 28,6 лет.

Местное самоуправление 

Администрация сельского поселения Шитхала — село Шитхала, ул. Мира, 51 «а».

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Шитхала. Состоит из 4 человек.  
 Глава администрации сельского поселения — Унажоков Аслан Мухажирович. 
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Шитхала. Состоит из 14 депутатов, избираемых на 5 лет. 
 Председатель Совета местного самоуправления сельского поселения — Кешев Аркадий Мулидович.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа — ул. Мира, 57. 
 Начальная школа Детский сад — ул. Мира, 57 «а».

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Мира, 51.

Культура 
 Дом культуры 
 Спортивно-оздоровительный комплекс

Общественно-политические организации: 
 Адыгэ Хасэ 
 Совет ветеранов труда и войны

Ислам 
 Сельская мечеть — ул. Школьная, 43.

Экономика 
В экономике сельского поселения большую роль играют сельское хозяйство и искусственные водоёмы, использующиеся для разведения промысловых рыб.

Транспорт 
Вдоль южной окраины села проходит автодорога «Нарткалинское шоссе», связывающая города Нальчик и Нарткала напрямую. Параллельно неё тянется железнодорожная ветка Котляревская—Нальчик, на которой в районе села функционируют пассажирская станция Урвань и остановочный пункт «25 км».

Улицы 
На территории села зарегистрировано 5 улиц и 1 переулок:

Известные уроженцы 
Родившиеся в Шитхале:
 Каноков Арсен Баширович — второй президент Кабардино-Балкарской Республики (2005—2013 года). Член Совета Федерации России.

Панорама

Ссылки 
 Сельское поселение Шитхала

Примечания 

 

Населённые пункты Урванского района
Муниципальные образования Урванского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии